Aimery Picaud (), moine poitevin considéré comme l'auteur du Guide du Pèlerin, premier ouvrage consacré au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ;
 Pierre Picaud (1780-1815), cordonnier français dont l'histoire aurait inspiré le personnage d’Edmond Dantès dans le roman le Comte de Monte-Cristo ;
 François-Marie Picaud (1878-1960), ecclésiastique français ;
 Maurice Picaud (1900-1977), architecte, décorateur et peintre français ;
 Marc Picaud (1940-), réalisateur et assistant-réalisateur français ;
 Fabienne Picaud (1959-), maitre-verrier français ;
 Christophe Picaud (1969-), dessinateur français de bandes dessinées.